On appelle Jeux olympiques de Pékin deux grands événements sportifs organisés à Pékin, capitale de la Chine :
 Les Jeux olympiques d'été de 2008 ;
 Les Jeux olympiques d'hiver de 2022.